GBJ est un code qui peut signifier :
 Jersey, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Aérodrome de Marie-Galante, en Guadeloupe, selon le Code AITA des aéroports.

Code